P58 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 58, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament, zie Papyrus 33+58